Neptun kan syfta på:

 Neptunus (mytologi) – en havsgud i romersk mytologi
 SK Neptun – en svensk simklubb
 Hotel Neptun – ett hotell i Warnemünde

 Camp Neptun – en camp svenska utlandsstyrkans militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
 Neptuniorden – en svensk orden
 Neptunvarvet – ett varv i Rostock
 Neptunkryssare – en segelbåtsmodell
 Neptunbolaget – Bärgnings- och dykeriaktiebolaget Neptun
 Neptun (ö) − en ö i Antarktis
 Neptun (vattendrag) – ett vattendrag i Magadan oblast i Ryssland,

Se även 
 Neptunus (olika betydelser)
 Neptune